Manston kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Manston, Kent, ort i England, 
 Manston, Dorset, ort i England,